Renato José Ferreira, mais conhecido como Renato Ferreira, é um músico e compositor da cidade mineira de Barroso. Ganhou reconhecimento ao ser premiado em vários festivais de música pelo Brasil e posteriormente com canções lançadas nos discos "Prosseguindo" e "Sentidos da Vida".

Renato tem diversas influências da música sertaneja e da música popular brasileira, com destaque para Zé Ramalho, Zé Geraldo, Alceu Valença.

Principais sucessos 

Entre outras, as músicas mais destacadas são: Verdades do Rio, Minas Gerais, Criador, Amazônia, Herdeiro de Viola e Moça do Bar.

Formação 

Músico formado no Conservatório Brasileiro de Música - Centro Universitário, no Rio de Janeiro e também no Conservatório Estadual de Música de São João del-Rei, em Minas Gerais.

Discografia 

 Criador (2005)
 Prosseguindo (2011)
 Sentidos da Vida (2015)

Ligações externas 
 
 

Compositores  de Minas Gerais
Cantores de Minas Gerais
Violonistas
Naturais de Barroso
Violeiros de Minas Gerais